Lepschy ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Lepschy (* 1967), deutscher Dramaturg
 Dominik Lepschy (1799–1884), österreichischer Geistlicher und Landeshauptmann, siehe Dominik Lebschy
 Giulio C. Lepschy (* 1935), italienischer Sprachwissenschaftler